Bundestagswahlkreis 190 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis II (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Eichsfeld – Nordhausen – Unstrut-Hainich-Kreis I (2005)
 Bundestagswahlkreis Eichsfeld – Nordhausen (2002)
 Bundestagswahlkreis Schwarzwald-Baar (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Freiburg (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Reutlingen (1949 bis 1961)